Оганеся́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Оганесян, Амбарцум (род. 1973) — советский и армянский футболист.
 Оганесян, Ара (род. 1986) — армянский футболист.
 Оганесян, Арман Суренович (род. 1993) — армянский футболист.
 
 
 
 Оганесян, Арутюн Саркисович (1908—1941) — советский армянский композитор.
 Оганесян, Владимир Суренович (род. 1957) — украинский художник.
 Оганесян, Гагик Оганесович (1947—2015) — армянский шахматный деятель, журналист, генеральный секретарь федерации шахмат Армении (1970—2015).
 Оганесян, Гарник Джанибекович (1957—1995) — советский самбист, чемпион мира (1981).
 Оганесян, Геворг Карапетович (род. 1983) — армянский футболист.
 Оганесян, Гегам (род. 1967) — советский и армянский футболист.
 Оганесян, Генрих Бардухмиосович (1918—1964) — советский режиссёр и сценарист.
 
 Оганесян, Грачья — председатель Союза писателей Армении.
 Оганесян, Грачья (род. 1980) — армянский футболист.
 Оганесян, Григор (род. 1993) — армянский футболист.
 Оганесян, Гюрген (род. 1998) — армянский боксёр.
 Оганесян, Дарчо Оганесович (1912—1983) — армянский советский партийный и государственный деятель.
 Оганесян, Жора Хоренович (род. 1987) — армянский футболист.
 Оганесян, Иван Джонридович (род. 1973) — российский актёр.
 Оганесян, Камо Арташесович (род. 1992) — армянский футболист.
 Оганесян, Карен (род. 1978) — российский и армянский кинорежиссёр, продюсер и монтажёр.
 Оганесян, Константин Левонович (1911—1984) — армянский советский архитектор и археолог.
 Оганесян, Леон Андреевич (1885—1970) — армянский советский терапевт и историк медицины, академик АН Армянской ССР, академик АМН СССР.
 Оганесян, Леонард Амаякович (1925—2013) — советский и российский математик.
 Оганесян, Лилит (род. 1987) — армянская поп-певица.
 Оганесян, Марат Мелсович (род. 1970) — российский предприниматель и государственный деятель вице-губернатор Санкт-Петербурга (2013—2015).
 Оганесян, Микаэл (1870—1934) — имя при рождении историка, политика, дипломата Микаэла Артемьевича Ованесяна-Варандяна.
 Оганесян, Нерсес Гедеонович (1938—2016) — советский кинорежиссёр, сценарист и актёр, Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1987).
 Оганесян, Николай Оганесович (род. 1930) — востоковед и писатель.
 
 Оганесян, Пайцар Саркисовна (род. 1915) — Герой Социалистического Труда.
 Оганесян, Рафаэль (род. 2001) — армянский боксёр, серебряный призёр чемпионата Европы (2022).
 Оганесян, Роберт Араратович (род. 1990) — армянский шахматист, гроссмейстер (2010).
 Оганесян, Роман Арзуманович (род. 1990) — российский и армянский художник, дизайнер.
 Оганесян, Саркис Арамаисович (род. 1968) — советский и армянский футболист.
 Оганесян, Севада (род. 1985) — армянский футболист.
 Оганесян, Степан Иванович (род. 2001) — российский футболист.
 Оганесян, Татевик Норайровна (род. 1955) — джазовая певица, вокалистка.
 Оганесян, Тигран (род. 1980) — армянский футболист.
 Оганесян, Хорен Георгиевич (род. 1955) — советский и армянский футболист.
 Оганесян, Эдвард Оганесович (род. 1991) — армянский футболист.
 Оганесян, Эдгар Сергеевич (1930—1998) — армянский советский композитор, педагог.
 Оганесян, Юрий Цолакович (род. 1933) — советский и российский физик.

См. также 
 
 
 
 
 Тер-Оганесян
 Оганесянц

Примечания